Harimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Miwa Harimoto (* 2008), japanische Tischtennisspielerin
 Tomokazu Harimoto (* 2003), japanischer Tischtennisspieler